Национализм () может означать:

 Национализм — идеология и направление в политической деятельности. Один из многих базовых политических принципов с тезисом об особенности нации как формы общественного единства и о необходимости учёта в государствообразующих процессах.
Национализм — книга Д. И. Донцова.
Национализм — выделяют три ведущие школы: примордиализм, модернизм и этносимволизм. Основные различия между этими школами лежат в вопросах о том, когда и почему появились нации и национализм.
Национализм — в зависимости от характера поставленных и решаемых задач, действующих лиц и множества других факторов в современном мире формируется несколько типов национальных движений, различающихся своими внутренними и внешними параметрами.
Левый национализм — описывает формы национализма, основанного на идеях равенства, народного суверенитета и национального самоопределения.
Религиозный национализм  — это связь национализма с определенной религиозной верой, догмой и принадлежностью.
Интегральный национализм — авторитарный национализм.
Белый национализм — вид национализма, который желает развивать и сохранять белую национальную идентичность.
Романтический национализм — свойственная поздней фазе романтизма тяга к идеализации национального прошлого и культуры.
Экономический национализм — термин, используемый для описания политики, которая подчёркивает внутренний контроль над формированием экономики, труда и капитала.
Великодержавный национализм — выражение для обозначения господствующего уничижительного отношения чиновника государственной власти к остальным.

См. также 

 Национализм в России
История национализма
Интернационализм